Bloomington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bloomington (Californië)
Bloomington (Idaho)
Bloomington (Illinois)
Bloomington (Indiana)
Bloomington (Minnesota)
Bloomington (Nebraska)
New Bloomington
Bloomington (Texas)
Bloomington (Wisconsin)
Overig
Bloomington (film), een film uit 2010 van Fernanda Cardoso